Nurzia – famiglia di industriali dolciari dell'Aquila
 Pasticceria Fratelli Nurzia – locale storico in piazza del Duomo all'Aquila
 Ulisse Nurzia – imprenditore e pasticcere italiano, considerato l'inventore del torrone tenero al cioccolato aquilano